Ферари F1/86 е болид от Формула 1 констуиран от Скудерия Ферари за да участва през сезон 1986. Създаден е от Марио Форгиери и Нарви Потселтуейд, също като предсесора 156/85, но отново не беше така доминираща. Колата е заменена за 1987 от Ферари F1/87. Пилотите които пилотирали F1/86 са Микеле Алборето и Стефан Йохансон.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1